Томори может означать:
 Томори (горный массив) — горный массив в Албании.
 Томори (национальный парк) — национальный парк в Албании.
 Томори, Фикайо (род. 1997) — английский футболист